El Torneig de Wuhan 2015, oficialment conegut com a Dongfeng Motor Wuhan Open 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier 5 Tournaments de la WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 25 de setembre i el 3 d'octubre de 2015 al Optics Valley International Tennis Center de Wuhan, Xina.

La tennista estatunidenca Venus Williams va guanyar el 47è títol individual de la seva carrera, el més important en cinc anys.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2015
WTA Tour 2015